Тетратионат калия — неорганическое соединение,
соль калия и тетратионовой кислоты с формулой KSO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Окисление разбавленного раствора тиосульфата калия иодом:

Физические свойства 
Тетратионат калия образует бесцветные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа C c,
параметры ячейки a = 2,2081 нм, b = 0,7991 нм, c = 1,0108 нм, β = 102,28°, Z = 8.

Растворяется в воде, не растворяется в этаноле.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

 Реагирует с сульфидами:

См. также 
 Политионаты калия

Литература 
 
  

Соли калия
калия